campo-alegrensi – abitanti di Campo Alegre (Alagoas)
campo-alegrensi – abitanti di Campo Alegre (Santa Catarina)
campo-alegrensi – abitanti di Campo Alegre de Goiás
campo-alegrensi – abitanti di Campo Alegre de Lourdes